Georg Alpers ist der Name folgender Personen:

* Georg Alpers senior, deutscher Fotograf
 Georg Alpers junior (1860–1911), deutscher Fotograf, Drucker und Verleger
 Georg W. Alpers (* 1968), deutscher Psychologe und Hochschullehrer